Saint Catherine kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Saint Catherine (ort i Egypten), Sina al-Janubiyya,

Grenada 

 Mount Saint Catherine (bergstopp), Saint Andrew,

Jamaica 

 Parish of Saint Catherine, parish, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar